

Населені пункти та їхні частини
 Марисінек — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Марисінек — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Марисінек — частина села Воля-Лущевська в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Марисінек — частина села Лісув у гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки